Bombi Bitt och jag kan syfta på:

  Bombi Bitt och jag – en roman av Fritiof Nilsson Piraten

Filmer
 Bombi Bitt och jag (film, 1936) –  en svensk långfilm från 1936 i regi av Gösta Rodin
 Bombi Bitt och jag (TV-serie) – en svensk TV-serie från 1968